Jatisrono kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Jatisrono, administrativ by, Jawa Tengah, 
 Kecamatan Jatisrono, distrikt, Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar